Барон де Мо́ли () из Кэнфорда в графстве Дорсет — наследственный титул в системе Пэрства Соединённого королевства. Он был создан 10 июля 1838 года для политика-вига, достопочтенного Уильяма Понсонси (1787—1855). Ранее он представлял в Палате общин Великобритании Пул (1826—1831), Нерсборо (1832) и Дорсет (1832—1837). Он был третьим сыном Фредерика Понсонби, 3-го графа Бессборо (1758—1844) и мужем леди Барбары Эшли-Купер, одной из сонаследниц древнего баронского титула де Моли. Его сын, Чарльз Фрэнсис Эшли Купер Понсонби, 2-й барон де Моли (1815—1896), заседал в Палате общин от Пула (1837—1847) и Дангарвана (1851—1852). По состоянию на 2009 год носителем титула являлся праправнук последнего, Руперт Чарльз Понсонби, 7-й барон де Моли (род. 1957), который наследовал своему дяде в 2002 году. Лорд де Моли — один из девяноста избранных наследственных пэров, которые остались в Палате лордов после принятия Акта палаты лордов 1999 года. В 2005 году он выиграл дополнительные выборы в наследственные пэры от консервативной партии в палате лордов Великобритании.

Достопочтенный Эшли Понсонби (1831—1898), младший брат 1-го барона де Моли, был либеральным политиком и дважды представлял Сайренсестер в Палате общин (1852—1857, 1859—1865). Другим известным членом семьи являлся консервативный политик сэр Чарльз Понсонби, 1-й баронет (1879—1976), сын достопочтенного Эдвина Чарльза Уильяма Понсонби (1851—1939), пятого сына 2-го барона де Моли. Он был депутатом палаты общин от Севенокса (1935—1950).

Бароны де Моли (1838) 
 1838—1855:  (31 июля 1787 — 16 мая 1855), третий (младший) сын  (1758—1844)
 1855—1896:  (12 сентября 1815 — 24 августа 1896), старший сын предыдущего
 1896—1918: Уильям Эшли Уэбб Понсонби, 3-й барон де Моли (2 марта 1843 — 13 апреля 1918), старший сын предыдущего
 1918—1945: Морис Джон Джордж Понсонби, 4-й барон де Моли (7 августа 1846 — 15 марта 1945), младший брат предыдущего
 1945—1962: Хуберт Уильям Понсонби, 5-й барон де Моли (21 июля 1878 — 13 сентября 1962), второй сын предыдущего
 1962—2002: Капитан Джеральд Джон Понсонби, 6-й барон де Моли (19 декабря 1921 — 17 октября 2002), старший сын предыдущего
 2002 — настоящее время: Руперт Чарльз Понсонби, 7-й барон де Моли (род. 30 июня 1957), старший сын полковника достопочтенного Томаса Мориса Понсонби (1930—2001), внук 5-го барона
 Наследник титула: достопочтенный Эшли Джордж Понсонби (род. 17 ноября 1959), младший брат предыдущего.

См. также 
 Граф Бессборо
 Барон Понсонби из Имокилли
 Барон Сисонби
 Барон Понсонби из Шёлбреда
 Баронеты Понсонби из Вуттона
 Леди Кэролайн Понсонби

Ссылки 
 Debrett’s Peerage and Baronetage (1990 edition). / Eds.: Charles Kidd & David Williamson. — : St Martin’s Press, 1990.
 Leigh Rayment’s Peerage Page 
 thepeerage.com
 de Mauley, Baron (UK, 1838) на сайте